Westhausen (bij Gotha), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Westhausen (bij Hildburghausen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Westhausen (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bodenrode-Westhausen, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen